För det företagsekonomiska begreppet JAU, se justerad anskaffningsuppgift
Jau kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jaú, ort och kommun, São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar